Filmski festival glumca
Float, Fly & Grind
funkcionalne hranidbene skupine, funkcionalne prehrambene skupine (eng. Functional Feeding Guilds)
FFG(X), fregata s navođenim projektilima